Interakcija pomeni medsebojno vplivanje. Izraz se uporablja na različnih področjih, npr.:
 v fiziki pomeni mehanizem, s katerim delujejo delci drug na drugega – glej interakcija (fizika)
 v farmakologiji pomeni medsebojno delovanje zdravil

Sklici